Dolmen du Pech steht für folgende Megalithanlagen in Frankreich:

 Dolmen du Pech (St-Antonin-Noble-Val) (auch Dolmen du Pech von Cazals) bei Caussade, Département Tarn-et-Garonne
 Dolmen du Pech (Grammont), Doppeldolmen bei Gramat, Département Lot
 Dolmen du Pech (Redon), bei Redon, Département Aveyron
 Dolmen du Pech des Auques in Miers, Département Lot
 Dolmen du Pech d’Arsou in Corn, Département Lot
 Dolmen du Pech d’Agaïo (auch Dolmen à Saint-Chels) in Saint-Chels, Département Lot 
 Dolmen von Pech Laglaire in Gréalou, Département Lot